Sabalozki Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Homelskaja Woblasz:

 Sabalozki Selsawet (Rajon Buda-Kaschaljowa), ehemalige Gemeinde in dem Rajon Buda-Kaschaljowa

in der Minskaja Woblasz:

 Sabalozki Selsawet (Rajon Smaljawitschy), in dem Rajon Smaljawitschy

Siehe auch:
 Sabalazki Selsawet